Lito – 
Lito – 
Lito – nato Lito Vidigal